Uvillas puede referirse a:
El nombre común de la planta Sedum album; 
El nombre común de la planta Sedum sediforme; o
El nombre común de la planta Vitis vinifera'''''.